Die Divizia A 1992/93 war die insgesamt 53. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga und die erste der Divizia A als nur noch zweithöchste Fußballliga. Ceahlăul Piatra Neamț und UTA Arad stiegen in die Divizia Națională auf.

Modus 
Teilnehmer waren die Mannschaften, die in der letzten Saison die Plätze Zwei bis Zwölf belegten, sowie die drei Absteiger aus der Divizia A. Die Liga wurde nur noch in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen in die Divizia Națională auf. Die jeweils beiden Tabellenletzten stiegen in die drittklassige Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1992/93 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1992/93
1992 93